Blue Ice peut référer à :
 Blue Ice, un jeu vidéo sur PC édité par Psygnosis ;
 Blue Ice, un film de Russell Mulcahy avec Michael Caine sorti en 1992.